Аеропорт — комплекс для прийому, відправлення та технічного забезпечення повітряного транспорту, обслуговування пасажирів та вантажу
 «Аеропорт» — роман-бестселер американського письменника Артура Гейлі (1968)
 «Аеропорт» — американський фільм за романом Артура Гейлі (1970)
 «Аеропорт» — роман американського журналіста Сергія Лойка (2015)

Аеропорт — селище, Медведевський район, Марій Ел
 Аеропорт — селище, Оренбурзький район, Оренбурзька область
 Аеропорт — селище, Охотський район, Хабаровський край
 Аеропорт — селище, Томський район, Томська область